Мстительница:
 Мстительница — американский боевик 1988 года.
 Мстительница — индийский боевик 1996 года.

См. также 
 Мстительница в парандже — пакистанский мультсериал.